165 км — топоним в пост-СССР.

Россия 
 ж-д барак 165 км — исчезнувший населённый пункт, входивший в состав Аллагуватского сельсовета Стерлитамакского района БАССР.

 165 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 288653
 165 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Большого кольца МЖД на окраине посёлка станции Манихино городского округа Истра Московской области. Код 197187
 165 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Горьковской железной дороги. Код 252933
 165 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 787015
 165 км — пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 607842

Приднестровье 
 165 км — пассажирская платформа, Приднестровская железная дорога. Код 451523